Il singolare dell'Open 13 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo.
Guy Forget ha battuto in finale Cédric Pioline 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Sergi Bruguera (quarti)
  Daniel Vacek (secondo turno)
  Jonas Björkman (primo turno)

 Bohdan Ulihrach (secondo turno) 
 Jakob Hlasek (secondo turno) 
 Cédric Pioline (finale) 
 Sjeng Schalken (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 1996
ATP Tour 1996